El Castillo Zhovkva (en ucraniano: Жовківський замок), es un monumento de la arquitectura renacentista localizado en Zhovkva, Ucrania. Se encuentra ubicado en la plaza principal de la ciudad de Zhovkva. Fue fundado por Stanislaw Zolkiewski como su residencia fortificada. La construcción comenzó en 1594 y fue completado en su mayoría en 1606. El castillo tenía un arco en la entrada general y estaba rodeada por un foso (de hasta 17 metros de ancho). En 1606, un jardín fue presentado junto a la residencia que contenía una colección de varios animales como  ciervos y rebecos. La capilla palatina fue consagrada en 1640.

La edad de oro del castillo Zhovkva ocurrió a finales del siglo XVII, cuando pasó por herencia a Jakub Sobieski y luego a su hijo Juan III, un nativo de Zhovkva. Fue allí que el rey celebró su victoria en los muros de Viena. En el siglo XVIII la fachada del castillo fue decorada con las estatuas de sus propietarios: Zolkiewski, Danilewicz, Sobieski, y las familias Radziwill.

Después de la partición de Polonia, el castillo cayó en desuso y fue subastado. Durante el siglo XIX, la capilla y algunas otras estructuras fueron desmanteladas o reconstruidas para dar cabida a una escuela local. El castillo sufrió daños aún peores durante la Primera Guerra Mundial. Algunos restauraciones se llevaron a cabo justo antes de la Segunda Guerra Mundial.

Galería

Véase también 
 Castillo
 Palacio

Referencias

Bibliografía 
 Tadeusz Polak, Zamki na Kresach, wyd. Pagina, Warszawa 1997, s. 211.
 Лильо І. М., Лильо-Откович З. М. Прогулянка Львовом. Путівник — К.: Балтія Друк, 2005. — 224 с.: іл.
 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Киев: Будивельник, 1983—1986. Том 3, с. 152.
 Stanisław Sławomir Nicieja: Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2006, s. 175-190. ISBN 83-244-0024-9.

Enlaces externos 
 Sitio web con información sobre el castillo
 Imágenes del castillo en Commons.

Zhovkva
Zhovkva
Óblast de Leópolis
Arquitectura de Ucrania del siglo XVII